«DOTA: Кровь дракона», а также «Оборона древних: Кровь дракона» () — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимались анимационная студия Studio Mir. Премьера состоялась 25 марта 2021 года. Сериал получил официальный русский дубляж, а также вышел с рейтингом 18+. Вскоре после премьеры был анонсирован второй сезон, вышедший в январе 2022, за которым последовал третий в августе 2022.

Синопсис 
В центре сюжета — драконий рыцарь Дэвион. После встречи с могущественным древним Эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в масштабные события.

В ролях 
 Юрий Ловенталь — Дэвион
 Лара Пулвер — принцесса Мирана
 Ди Брэдли Бейкер — Саган
 Тони Тодд — Слайрак Эльдвурм
 Трой Бейкер — Инвокер
 Фрея Тингли — Фимрин
 Джошуа Китон — Брам
 Аликс Уилтон Риган — Селемине
 Кари Уолгрен — Луна
 Стефани Джейкобсен — Дриси
 Энсон Маунт — Каден
 Джейби Бланк — Террорблейд

Сюжет 

Пережив в детстве нападение дракона на деревню, Дэвион стал борцом за добро и справедливость, драконьим рыцарем. Испытывая ненависть к драконам, Дэвион находил и убивал драконов. Но все изменилось в тот день, когда древний дракон огня Слайрак пустил своим когтём кровь Дэвиона в области шеи, в дар за битву, передав ему перед своей смертью всю мудрость и силу. Так же не зная истинных намерений полководца Луны и принцессы Мираны, Дэвион стал ее напарником и был втянут в политические игры.

Производство

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» первого сезона составил 75 % на основе 12 рецензий и 86 % на основе 298 зрительских оценок.

Примечания

Ссылки 
 DOTA: Кровь дракона на сайте Netflix

Мультсериалы 2021 года
Мультсериалы по мотивам компьютерных игр
Мультсериалы в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Dota 2
Стилизация под аниме